Daemonosaurus est un genre éteint de dinosaures théropodes basaux. Il date du Trias supérieur et a été trouvé aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. Il est doté d'une anatomie intermédiaire entre les théropodes très basaux et les Neotheropoda. Son nom signifie en grec « lézard démon ».

Une seule espèce est rattachée au genre : Daemonosaurus chauliodus, décrite en 2011 par Hans-Dieter Sues et ses collègues

Description 
Les restes trouvés consistent en un crâne complet et quelques vertèbres ainsi que quelques côtes.
Le crâne est plutôt étroit avec une courte région antéorbitaire. Le crâne de l'animal mesurant , Daemonosaurus devait atteindre une longueur de  environ. Sa fenêtre anté-orbitaire est plus courte que celle observée chez les Herrerasauridae et contrairement à ces derniers, le processus postéroventral du lacrimal s'étend le long de la marge antérodorsale du jugal. Ses dents prémaxillaires sont plus élargies. Il présente les mêmes différences avec Eodromaeus, ainsi que l'absence de crête sur le côté du maxillaire. Son prémaxillaire profond dorso-ventralement, un petit trou subnasal et un grand préfrontal le distinguent de Coelophysis et de Tawa. Ses vertèbres cervicales sont différentes de celles de Chindesaurus.

Le prémaxillaire est primitif et ressemble à celui des Herrerasauridae. Le trou subnasal de petite taille est lui aussi un caractère ancestral et est présent chez Eoraptor, par exemple. Les Neotheropoda basaux et Tawa sont dotés d'un foramen subnasal de plus grande taille. Un autre caractère ancestral qu'il possède est la restriction de la fosse anté-orbitale au processus dorsal du maxillaire. Il partage aussi comme symplésiomorphie avec les néothéropodes basaux et Eoraptor, Herrerasaurus et Tawa un post-orbital triradié surplombant l'orbite. Le ratio longueur du museau/longueur du crâne le rapproche de Eoraptor. C'est un caractère plésiomorphique. Cependant le ratio hauteur du lacrimal/longueur du museau le place dans une position phylogénétique plus proche des néothéropodes que de Eoraptor.

Daemonosaurus présente une dentition hétérodonte inhabituelle parmi les théropodes primitifs. En effet, les dents du prémaxillaire et celles de l'avant du maxillaire sont très longues et saillantes ; elles ont une section ronde.

Classification 
Tous ces caractères indiquent que Daemonosaurus est plus proche du clade Tawa + néothéropodes que des théropodes basaux Herrerasaurus et Eoraptor. La structure de son crâne est de morphologie intermédiaire. Il présente plusieurs plésiomorphies partagées avec des théropodes plus basaux, citées plus haut, et des synapomorphies partagées avec Tawa et les néothéropodes.
Daemonosaurus présente des caractères juvéniles mais ceux-ci ont été interprétés comme des autapomorphies à ce taxon.
Daemonosaurus est plutôt récent pour un théropode aussi basal. En effet, à la fin du Trias il côtoyait des néothéropodes basaux comme Coelophysis. Ces néothéropodes sont toutefois les seuls théropodes qui survivront à la grande extinction du Trias-Jurassique.

Phylogénie des théropodes en incluant Daemonosaurus :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Notes et références

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Théropode non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 2011